Miejscowości w Polsce:
 Błotnia – przysiółek w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Błotnia – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

Miejscowości w innych krajach:
 Błotnia – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim

Cieki w Polsce:
 Błotnia – potok, dopływ Nysy Szalonej
 Błotnia – kanał, dopływ Prosny
 Błotnia – struga, dopływ Sanu

Rodzaj roślin:
 Błotnia (Nyssa) – rodzaj roślin z rodziny błotniowatych

Przypisy